Marcelin – imię męskie

Miejscowości i ich części w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 10, w tym 4 podstawowe
 Marcelin – część miasta Poznań, w delegaturze Poznań-Grunwald
 Marcelin – część miasta Warszawa, w dzielnicy Białołęka
 Marcelin – część miasta Warszawa, w dzielnicy Mokotów
 Marcelin – wieś w woj. łódzkim, w pow. pajęczańskim, w gminie Rząśnia
 Marcelin – wieś w województwie łódzkim, w powiecie zduńskowolskim, w gminie Szadek
 Marcelin – wieś w woj. mazowieckim, w pow. mińskim, w gminie Dobre
 Marcelin – część wsi Porąb w woj. mazowieckim, w pow. mińskim, w gminie Stanisławów
 Marcelin – część wsi Całownia w woj. mazowieckim, w pow. sierpeckim, w gminie Szczutowo
 Marcelin – przysiółek osady Jarosławiec w woj. wielkopolskim, w pow. średzkim, w gminie Środa Wielkopolska
 Marcelin – wieś w woj. zachodniopomorskim, w pow. szczecineckim, w gminie Szczecinek

Inne 
 Marcelin – osiedle w Szczecinku
 Marcelin (zm. 304) – święty Kościoła katolickiego, papież